Saint Vincent, Saint-Vincent bezeichnet:

Personen:
 Grégoire de Saint-Vincent (1584–1667), belgischer Jesuiten-Mathematiker
 Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent (1780–1846), französischer Naturforscher, Botaniker und Oberst

Gemeinden in Italien:
 Saint-Vincent (Aostatal) im Aostatal

Kirchen:
 siehe Vinzenzkirche
 St-Vincent-de-Xaintes, Kirche in Dax (Landes)

Quartier in Frankreich:
 Saint-Vincent (Lyon), Quartier im 1. Arrondissement von Lyon

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Vincent (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Saint-Vincent (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Vincent (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Auger-Saint-Vincent im Département Oise
 Saint-Vincent-Bragny im Département Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-Cramesnil im Département Seine-Maritime
 Saint-Vincent-d’Autéjac im Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Vincent-de-Barrès im Département Ardèche
 Saint-Vincent-de-Boisset im Département Loire
 Saint-Vincent-de-Connezac im Département Dordogne
 Saint-Vincent-de-Cosse im Département Dordogne
 Saint-Vincent-de-Durfort im Département Ardèche
 Saint-Vincent-de-Lamontjoie im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Vincent-de-Mercuze im Département Isère
 Saint-Vincent-de-Paul (Gironde) im Département Gironde
 Saint-Vincent-de-Paul (Landes) im Département Landes
 Saint-Vincent-de-Pertignas im Département Gironde
 Saint-Vincent-de-Reins im Département Rhône
 Saint-Vincent-de-Salers im Département Cantal
 Saint-Vincent-des-Bois im Département Eure
 Saint-Vincent-des-Landes im Département Loire-Atlantique
 Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe) im Département Sarthe
 Saint-Vincent-des-Prés (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-de-Tyrosse im Département Landes
 Saint-Vincent-du-Boulay im Département Eure
 Saint-Vincent-du-Lorouër im Département Sarthe
 Saint-Vincent-du-Pendit im Département Lot
 Saint-Vincent-en-Bresse im Département Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-Jalmoutiers im Département Dordogne
 Jonquières-Saint-Vincent im Département Gard
 Saint-Vincent-la-Châtre im Département Deux-Sèvres
 Saint-Vincent-la-Commanderie im Département Drôme
 Saint-Vincent-le-Paluel im Département Dordogne
 Saint-Vincent-les-Forts im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Vincent-Lespinasse im Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Vincent-Rive-d’Olt im Département Lot
 Saint-Vincent-Sterlanges im Département Vendée
 Saint-Vincent-sur-Graon im Département Vendée
 Saint-Vincent-sur-Jabron im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Vincent-sur-Jard im Département Vendée
 Saint-Vincent-sur-l’Isle im Département Dordogne
 Saint-Vincent-sur-Oust im Département Morbihan

Siehe auch
 St. Vincent
 St. Vincent (Begriffsklärung)